Commonwealth Stadium est le nom de plusieurs stades:
 Commonwealth Stadium est le nom anglais du stade du Commonwealth, un stade de  situé à Edmonton, Alberta, Canada.
 Commonwealth Stadium est l'ancien nom du Kroger Field, un stade de  situé sur le campus de l'université du Kentucky à Lexington (Kentucky).